

Astronomia 
 147 Protogeneia un asteroide della fascia principale

Mitologia 

 Protogenia – personaggio della mitologia greca. Figlia di Deucalione e Pirra, madre di Etlio ed Opo avuti da Zeus
 Protogenia – personaggio della mitologia greca. Figlia del soprastante Opo, divenne madre di un altro Opo avuto da Zeus che fu in seguito adottato da Locro 
 Protogenia – personaggio della mitologia greca. Figlia di Eretteo ed una delle Giacintidi. Sorella di Pandora
 Protogenia – personaggio della mitologia greca. Figlia del re Calidone e di Eolia. Generò Ossilo da Ares

Note